Fildes kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Fildes (udde), 
 Fildes (strömfåra), 

Robotskapade Antarktisförgreningar